PDV steht für:

 Partei der Vernunft, libertäre Kleinstpartei in Deutschland
 Polizeidienstvorschrift, Regelung von Abläufen bei den deutschen Polizeien
 Polydnaviridae, eine Familie behüllter Viren
 Prozessdatenverarbeitung, Teil der Informatik, der sich mit den Prozessen zur Überwachung und Steuerung externer Geräte befasst
 Flughafen Plowdiw in Bulgarien (IATA-Code)

Abkürzung